św. Longin (Lucjan) – uczeń apostolski, uważany w czasach pierwotnego Kościoła za pierwszego męczennika
 św. Lucjan (zm. ok. 250) – męczennik z Nikomedii
 św. Lucjan z Beauvais (zm. 290) – biskup Beauvais, męczennik
 św. Lucjan z Antiochii (ok. 250-312) – ojciec Kościoła, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Lucjan